Bao Long est le nom :

 d'un guerrier chinois de l'époque des Trois Royaumes, voir Bao Long (Chine) ;
 du fils héritier de Bảo Đại, dernier empereur du Vietnam, voir Bảo Long.